36-й чемпионат мира по тяжёлой атлетике прошёл с 20 по 25 сентября 1961 года в Вене (Австрия). В нём приняли участие 120 спортсменов из 33 стран. Атлеты были разделены на 7 весовых категорий и соревновались в троеборье (жим, рывок и толчок). В рамках этого чемпионата мира был проведён 41-й чемпионат Европы.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

Международные спортивные соревнования в Вене
Сентябрь 1961 года
Спорт в Австрии в 1961 году
Чемпионаты мира в Австрии
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Австрии